Туе́-сюр-Вар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний схід від Марселя, 35 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 233 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 615,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туе-сюр-Вар на сайті французького Національного інституту географії
 Туе-сюр-Вар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туе-сюр-Вар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Туе-сюр-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Туе-сюр-Вар на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Туе-сюр-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи